Imię i nazwisko Georgi Todorow nosili lub noszą m.in.:
 Georgi Todorow (1858–1934) – bułgarski generał
 Georgi Todorow (ur. 1952) – bułgarski sztangista, wicemistrz olimpijski
 Georgi Todorow (ur. 1956) – bułgarski piłkarz i trener piłkarski
 Georgi Todorow (ur. 1960) – bułgarski lekkoatleta, specjalista pchnięcia kulą
 Georgi Todorow (ur. 1972) – bułgarski menedżer i prawnik, minister transportu
 Georgi Todorow – bułgarski scenograf i aktor